Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2015/16 zum 45. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische 1. Bundesliga, die von zehn Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 7. Mal Hypo Tirol Volleyballteam.

1. Bundesliga

Modus 
1. Bundesliga
In der 1. Bundesliga spielen die zehn Teilnehmer, auch die drei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 18 Runden um die ersten sechs Plätze, die eine Qualifikation für Play-off Phase bedeuten.

1. Bundesliga Hoffnungsrunde
Die anderen vier Teams der 1. Bundesliga spielen in der 1. Bundesliga Hoffnungsrunde um die restlichen zwei Plätze für die Play-off Phase. Die anderen Teams müssen in der 1. Bundesliga-Relegation antreten.

Play-off-Phase
Anschließend spielen in die Play-off-Phase diese acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.

Grunddurchgang 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Herren: Grunddurchgang

Hoffnungsrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
1. Bundesliga Herren: Hoffnungsrunde

Meister-Play-off 

Setzliste für die Meister-Play-off
Hypo Tirol Volleyballteam
SK Aich/Dob
UVC Graz
SG Union Waldviertel
SU Supervolley OÖ (nicht angetreten)
SG VCA Amstetten NÖ
VBC Weiz
VBK Klagenfurt (nicht angetreten)

Übersicht Meister-Play-off 

Endstand Playoff

Teilnehmer an der MEVZA 2016/17: Hypo Tirol Volleyballteam und SK Aich/Dob

Viertelfinale 
Die Viertelfinal wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgespielt.

Halbfinale 
Die Halbfinale wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.

Platzierungsspiele

Spielstätten

Die Meistermannschaft

2. Bundesliga

Modus 
In der 2. Liga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.

2. Bundesliga Ost

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Ost Herren: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga Süd

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Süd Herren: Frühjahrsdurchgang

2. Bundesliga West

Grunddurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Herren: Grunddurchgang

Frühjahrsdurchgang 
Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga West Herren: Frühjahrsdurchgang

Relegation

Modus 
2. Bundesliga Meisterrunde
Die erstplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga spielen in der Meisterrunde um einen Platz für die 1. Bundesliga-Relegation um den Verbleib der 1. Bundesliga 2016/17.

1. Bundesliga-Relegation
Die letzten Teams des 1. Bundesliga Hoffnungsrunde nehmen an der Aufstiegsrunde teil, in der sie gegen die besten zwei Teams der 2. Bundesliga Meisterrunde um den Verbleib in der höchsten österreichischen Spielklasse kämpfen.

2. Bundesliga Meisterrunde 

Abschlusstabelle

Spiele im Detail
2. Bundesliga Herren: Meisterrunde

1. Bundesliga-Relegation 
Es liegen keine Ergebnisse der Relegationsspiele vor. In der nächsten Saison spielen laut Ergebnisliste der Saison 2016/17 UVC Ried im Innkreis und SG VC MusGym Salzburg in der Austrian Volley League, Union VBC Steyr in der 2. Bundesliga Nord und SG Union Bisamberg/hotVolleys löste die Spielgemeinschaft auf.

Weblinks 
 Österreichischer Volleyballverband

Einzelnachweise 

 2015/16
Volleyballsaison 2015/16